Blaue Polizei steht für:

 Schutzpolizei (Weimarer Republik) in der Weimarer Republik 
 Polnische Polizei im Generalgouvernement, von Deutschland aufgestellte Polizeieinheiten in Polen